Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Schleswig-Holstein, 23 de agosto de 1891 - Coburgo, 10 de febrero de 1965) fue el duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y el Jefe de la Casa de Oldemburgo.

Primeros años de vida 

Guillermo Federico fue el único hijo varón del duque Federico Fernando de Schleswig-Holstein y su esposa la princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

Matrimonio y descendencia 
Guillermo Federico se casó con la princesa María Melita de Hohenlohe-Langenburg, hija del príncipe Ernesto II de Hohenlohe-Langenburg y su esposa la princesa Alejandra de Sajonia-Coburgo-Gotha, el 5 de febrero de 1916 en Coburgo. Guillermo Federico y María Melita tuvieron cuatro hijos:

 Su Alteza Príncipe heredero Juan Alberto de Schleswig-Holstein (12 de mayo de 1917 - 10 de agosto de 1944).
 Su Alteza Príncipe Guillermo Alfredo Fernando de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (24 de septiembre de 1919 - 17 de junio de 1926).
 Su Alteza Duque Pedro de Schleswig-Holstein (30 de abril de 1922 - 30 de septiembre de 1980).
 Su Alteza Princesa María Alejandra de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (9 de julio de 1927 - 14 de diciembre de 2000).

Títulos, tratamiento, honores y armas

Títulos y tratamiento 
 23 de agosto de 1891 - 27 de abril de 1931: Su Alteza El príncipe heredero de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 27 de abril de 1931 - 21 de enero de 1934: Su Alteza El príncipe heredero de Schleswig-Holstein.
 21 de enero de 1934 - 10 de febrero de 1965: Su Alteza El Duque de Schleswig-Holstein.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Príncipes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Nobles de Alemania del siglo XX
Personas de la Provincia de Schleswig-Holstein
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Schleswig-Holstein
Fallecidos en Coburgo